Gli Island Games 2009 (it. Giochi delle Isole 2009), tredicesima edizione della competizione, si svolsero sulle Isole Åland dal 27 giugno al 4 luglio 2009.

Medagliere

Sport 
Le 14 discipline di questa edizione sono:
 Tiro con l'arco
 Atletica leggera
 Pallacanestro (M - F)
 Badminton
 Calcio
 Golf
 Ginnastica
 Judo
 Vela
 Tiro a segno
 Nuoto
 Tennistavolo
 Tennis
 Pallavolo

Collegamenti esterni